Název Fernet může znamenat několik alkoholických bylinných likérů:
 Fernet Stock – český likér
 Fernet Stock 8000
 Fernet Branca